Кристиан Арчибальд Гертер (, 28 марта 1895, Париж, — 30 декабря 1966, Вашингтон) — государственный секретарь США (1959—1961), губернатор штата Массачусетс (1953—1957).

Биография 
Родился в Париже в семье американских художников Альберта Гертера и Адель Макджинни. После возвращения семьи в Нью-Йорк учился в Browning School. В 1915 году окончил Гарвардский университет. В 1917 году женился на Мэри Каролине Пратт, дочери Фредерика Пратта и внучке нефтяного магната Чарльза Пратта.

На дипломатической службе находился с 1916 — атташе посольства США в Германии. В 1917—1918 — специальный помощник госсекретаря США; в 1918—1919 — член делегации США для ведения переговоров о мире, в 1919 — участвовал в работе Парижской мирной конференции 1919—1920; в 1919—1924 — помощник министра торговли; в 1920—1921 — исполнительный секретарь Совета по оказанию помощи странам Европы; в 1922 входил в состав миссии Гувера в СССР.

В 1924—1936 занимался издательской и преподавательской деятельностью.

В 1931—1943 — член (в 1939—1943 — спикер) законодательного собрания. В 1943-53 — член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс, принимал активное участие в разработке и реализации Плана Маршалла. В 1953—1957 — губернатор штата Массачусетс.

В 1957—1959 — заместитель госсекретаря, а в 1959—1961 — Государственный секретарь США. В 1961—1962 — председатель Атлантического совета США; в 1962—1966 — специальный представитель США на торговых переговорах в рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Губернаторы Массачусетса
Члены Палаты представителей от штата Массачусетс
Члены Республиканской партии США
Выпускники школы Браунинга
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы архитектуры и городского планирования
Выпускники Колумбийского университета
Спикеры Палаты представителей Массачусетса
Торговые представители США
Политики США XX века
Преподаватели Школы передовых международных исследований (Университет Джонса Хопкинса)